Saint-Zacharie kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Zacharie, departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Kanada 

 Saint-Zacharie (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches, 

Robotskapade Kanadaförgreningar